Laclede bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Laclede (Idaho)
 Laclede (Kansas)
 Laclede (Missouri)
 Laclede County, Verwaltungseinheit in Missouri
 Laclede's Landing, Distrikt in St. Louis, Missouri

Person:
 Pierre Laclède (1729–1778), Gründer von St. Louis